Макс Карл Адолф фон Сюдов () е шведски актьор с кариера продължила седемдесет години в европейското и американско кино, телевизия и театър. Носител на две награди „Бодил“, номиниран по два пъти за награди „Златен глобус“, „Еми“ и „Оскар“ и три пъти за награда „Сатурн“. Участва в повече от 150 филма и телевизионни сериала на множество езици.

Биография 
Роден е на 10 април 1929 г. в Лунд, Швеция. Баща му Карл Вилхелм фон Сюдов е ентнолог и професор по фолклористика в Лундският университет, а майка му баронеса Мария Маргарета Рапе е учителка.

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 
 
 

Шведски актьори и актриси
Родени в Лунд